NGC 4410A
NGC 4410B